

Cinema e televisione 
 Bloodlines – film del 2004 diretto da Oleg Harencar
 Blood Lines – film del 2015 diretto da Pascal Atuma
 Tremors 5: Bloodlines – film del 2015 diretto da Don Michael Paul
 Bloodlines – miniserie televisiva del 2005 diretta da Philip Martin

Letteratura 
 Linee di sangue (Blood Lines) –  romanzo di Tanya Huff del 1992
 Bloodlines – romanzo di Laurence James del 1995
 Bloodlines – romanzo di Fred D'Aguiar del 2000
 Bloodlines – romanzo di Jan Burke del 2005
 Bloodlines – romanzo di Karen Traviss del 2006
 Blood Lines – romanzo di Eileen Wilks del 2007
 Bloodlines – romanzo di Richelle Mead del 2011
 Linea di sangue (Blood Lines) – romanzo di Angela Marsons del 2016
 Blood Lines – raccolta di racconti di Ruth Rendell del 1995

Fumetto 
 Bloodlines – miniserie della DC Comics del 1993

Musica 
 Bloodlines – album di Terry Allen del 1983
 Bloodlines – album di Kev Carmody del 1993
 Bloodlines – album degli Howl del 2013
 Bloodlines – album di Alex Faith del 2015
 Bloodlines – singolo dei Dethklok del 2009

Videogiochi 
 Bloodlines – videogioco del 1999
 Assassin's Creed: Bloodlines – videogioco del 2009
 Castlevania: Bloodlines – videogioco del 1994
 Vampire: The Masquerade - Bloodlines – videogioco del 2004

Pagine correlate 
 Bloodline